«Itchy & Scratchy Land» () — четвёртый эпизод шестого сезона мультсериала «Симпсоны», который вышел 2 октября 1994 года. Желая идеальный семейный отдых, Симпсоны едут в парк развлечений под названием «Щекотка и Царапка Лэнд». Серия была написана Джоном Шварцвельдером и срежиссирована Уэсом Арчером.

Сюжет 
После того, как Барт и Лиза увидели рекламу парка развлечений под названием «Щекотка и Царапка Лэнд», они сразу же захотели поехать туда. Однако Мардж уже запланировала отдых в птичьем заповеднике, но узнав, что в парке развлечений есть места для взрослых, родители соглашаются поехать в «Щекотка и Царапка Лэнд», при условии, что они не будут смущать родителей, как в прошлых поездках. После долгой езды на автомобиле (проходя мимо кафе «Флики» и пункта для досмотра овощей и фруктов, который Гомеру не понравился) Симпсоны доезжают до парковки возле парка, рядом с которой есть вертолёт, с помощью которого они попадают в парк развлечений.

В парке Мардж беспокоится из-за того, что в парке изображено много насилия, но дети с удовольствием проводят время на аттракционах с элементами насилия, включая парад роботов, которые похожи на Щекотку и Царапку. Гомер и Мардж решают провести время вдали от детей на «Острове родителей», тем временем Барт и Лиза продолжают веселиться. Также дети посещают кинотеатр, в котором показывают документальный фильм об истории «Щекотки и Царапки», и мультфильмы «Цараптазия» и «Пиноткио». Отдых срывается, когда Барт бросает вонючую бомбу () в костюм актёра, играющего Щекотку, после чего Барта задерживают охранники парка. Барт встречает Гомера, которого задержали за то, что он пнул другого актёра, который играет Щекотку, «прямо в зад». Мардж информируют о том, что Гомера и Барта задержали за хулиганство.

Тем временем Профессор Фринк, автор роботов, похожих на Щекотку и Царапку, говорит другим работникам парка развлечений о том, что все роботы работают от команд своих хозяев, и они через секунды принимают команды хозяев. Мардж освобождает Барта и Гомера, но в это время роботы перестают слушаться хозяев и начинают уничтожать всё, что движется. Работники парка не позволяют Симпсонам сесть на вертолёт из-за того, что сделали Барт и Гомер. Гомер отчаянно бросает все, что у него есть, и замечает, что после вспышки фотоаппарата происходит короткое замыкание. Симпсоны берут все фотоаппараты из магазина сувениров и вызывают замыкание у всех роботов. Семью поблагодарили за сохранение парка, и Симпсоны решили, что это их лучший отдых. Однако они решили не говорить всем об этой поездке.

Производство эпизода 
Эпизод «Itchy & Scratchy Land», был написан всем коллективом сценаристов, авторство которого было переложено на Джона Шварцвельдера, был сложен в создании. Производство эпизода включало создание эпизода в новой среде, что означает, что надо было перерисовывать всё заново. В то время, когда эпизод был готов, были приняты новые законы цензуры. В результате цензоры Fox пытались остановить авторов от добавления сцен с мультфильмом «Щекотка и Царапка». В ответ на это сценаристы добавили серию «Щекотки и Царапки», но постарались сделать в ней как можно меньше насилия. Цензоры Fox пригрозили, что эпизоды «Щекотки и Царапки» могут быть полностью вырезаны, но они смягчились после заявления Дэвида Миркина о том, что он может рассказать об этом СМИ. Авторы эпизода решили не переусердствовать с насилием, и в некоторых сценах насилие было вырезано.

Несмотря на то, что эпизод был сложен в анимации, эпизод стал «сбывшейся мечтой» для аниматоров, так как они наслаждались сценами насилия в эпизоде.

Культурные отсылки 
 Большая часть «Щекотки и Царапки Лэнда» пародирует Диснейленд.
 «Евро Щекотка и Царапка Лэнд» является пародией на Парижский Диснейленд, известный как Евро Диснейленд, который в то время терпел неудачу.
 Несколько сцен, например, полёт на вертолёте, когда логотип отображается в сторону вертолёта, и некоторые другие части сюжета пародируют книгу и фильм «Парк Юрского периода».
 Несколько других сцен, например, «Тематический парк будущего», пародируют другую историю Майкла Крайтона, Мир Дикого Запада.
 Мультфильм «Цараптазия» является пародией на сегмент «ученик волшебника» из мультфильма «Фантазия».
 Мультфильм «Щекоткио» является пародией на мультфильм 1940 года «Пиноккио».
 Момент, когда Ганс Молман был атакован стаей хищных птиц в телефонной будке, является отсылкой к фильму Альфреда Хичкока «Птицы».
 То, что Роджер Майерс является антисемитом, является отсылкой к тому, что Уолт Дисней, возможно, являлся антисемитом.
 Во флэшбеке Гомер упоминает фильм «Свидетель».

Критика 
Мультфильм «Цараптазия» является одним из любимых мультфильмов «Щекотки и Царапки» для Дэвида Миркина. Эпизод получил седьмое место в списке 25 лучших эпизодов Симпсонов от Entertaiment Weekly в 2003 году, авторы списка отмечают то, что «Анимированные атаки, противостояние между человеком и машиной — хорошо, но Гомер и мыши-роботы — это шумное опровержение буйного капитализма». Уоррен Мартин и Андриан Вуд назвали эпизод «не типичным, с тонким сюжетом. Но те, кто был в Диснейлэнде, поймут шутки.». Также эпизод получил шестое место в списке 10 лучших эпизодов, по мнению MSNBC в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 «Itchy & Scratchy Land» на The Simpsons.com
 «Itchy & Scratchy Land» на Tv.com
 Капсула эпизода на Snpp.Com

Симпсоны и роботы
Серии «Симпсонов»:6 сезон